Rutscher ist der Nachname von:
 Alfred Rutscher (1931–2005), deutscher Plasmaphysiker 

Siehe auch:
  Schwingschleifer